Kostina steht für:

 Kostina (Bolschoje Schirowo), Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Kostina (Soldatskoje), Dorf im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Ekaterina Kostina, belarussisch-deutsche Mathematikerin